Випари () —

 1. У загальному розумінні термін означає дрібно розпилені в повітрі або випарувані речовини, що неприємно пахнуть. Джерелом їх утворення можуть бути хімічні процеси.

 2. У хімії атмосфери — дрібненькі тверді частинки (аерозоль), переважно менші, ніж 1 ммк в діаметрі, які утворились внаслідок конденсації пари при певних типах хімічних реакцій.

Див. також
 випаровування

Джерела 

 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0